«Неявный int» — сленговое обозначение правила языка программирования Си, согласно которому отсутствие спецификаторов типа в объявлении или имени типа означает тип int. Например: const i;  /* OK: то же, что const int i; */

Правило неявного int применяется всюду, где требуется присутствие спецификаторов объявления, кроме случая указания квалификаторов типа в деклараторе указателя, поскольку в нём не допускаются спецификаторы типа. Например: typedef I;  /* OK: то же, что typedef int I; */

Кроме того, к записи типа возвращаемого значения при определении функции правило неявного int применяется даже если все спецификаторы объявления при этом типе опущены. Например:
*f()  /* OK: то же, что int *f() { ... */
{
    return 0;
}

В противном случае, хотя бы один из спецификаторов объявления должен присутствовать. Например: *f();  /* ОШИБКА: нет спецификаторов объявления и это не определение функции */

Последнее требование имеет важное практическое значение: распространение правила неявного int на все случаи, которые можно было бы трактовать как опущенный набор спецификаторов объявления привело бы к многочисленным синтаксическим неоднозначностям. Например, в таком случае следующую запись для g
int f()
{
    g();
}
можно было бы трактовать и как объявление функции без прототипа:
int f()
{
    int g();
}
и как объявление прототипа функции, принимающей единственный аргумент типа int:
int f()
{
    int g(int);
}
и даже как вызов некоторой функции с таким именем:int f()
{
    g();  /* вызов функции g */
}

Примечания 

Язык программирования Си